PDJ est un sigle de trois lettres qui peut signifier :

En politique :
 Parti démocrate du Japon, parti politique japonais centriste né en 1996 puis agrandi en 1998, regroupant d'anciens sociaux-démocrates, des sociaux-libéraux et des réformateurs libéraux et conservateurs modérés issus du Shinshintō. 
 Parti pour la démocratie et la justice, parti politique du Mali ;
 Protection des droits de la jeunesse, ;
En restauration :
 Plat du Jour ;